Британские номерные знаки (в соответствии с системой нумерации 1983—2001 гг), в 2004 году получили название Регистрационные номерные знаки транспортных средств Великобритании — являются обязательными номерными знаками в Великобритании, и существуют с 1904.
По закону почти все транспортные средства, которые используются на общественных трассах, должны иметь регистрационные номерные знаки. Одним из исключений из этого правила являются официальные транспортные средства царствующего монарха.

Регулирующий законодательный акт 1903 «The Motor Car Act 1903», который вступил в силу 1 января 1904, требовал, чтобы весь автомобильный транспорт был включён в Государственный регистр автотранспортных средств и имел регистрационные номерные знаки. Этот акт был принят для того, чтобы автомобили легко можно было идентифицировать в случае аварии, либо в случаях нарушения закона.

Номерные знаки транспортных средств в Великобритании имеют прямоугольную либо квадратную форму, точно указанные разрешённые размеры таблички номерного знака и буквами, нанесёнными в соответствием с правилами.
В пределах Великобритании сейчас существует 2 типа системы нумерации и регистрации: один — для Великобритании, он назначается Агентством по лицензированию водителей и транспортных средств (Driver And Vehicle Licensing Agency, DVLA), и вторая система — для Северной Ирландии, назначается Транспортным агентством (Driver & Vehicle Agency, DVA), обе имеют одинаковый статус. Другие схемы, которые относятся к Великобритании, также перечислены ниже.

Цвета и размеры номерных знаков 

На выпущенные сегодня номерные знаки нанесены чёрные буквенные знаки на белом светоотражающем фоне (для переднего номерного знака) или на жёлтом светоотражающем фоне (для заднего номерного знака). Такая же цветовая система действовала и для номеров образца 1983 -2001 годов.
На более старых английских номерных знаках были серые, белые или серебристые буквы на чёрном фоне. Этот стандарт номерных знаков перестали выпускать в 1972, и сейчас такие номерные знаки могут быть использованы только на автомобилях, выпущенных до 1 января 1973 г.

Передние номерные знаки имеют размеры 520 × 111 мм (20,5″ × 4⅜″). Задний номерной знак может быть 520 × 111 мм (стандартный), 285 × 203 мм (квадратная форма) или 533 × 152 мм (большой).

Мотоциклы ранее имели двусторонний номерной знак, прикреплённый к верхней точке грязезащитного щитка, он повторял контур колеса и был виден с обеих сторон. В 1975 году было введено требование об обязательном наличии переднего номерного знака, из-за большой опасности, которой подвергались пешеходы в случае аварии.

Транспортные средства, принадлежащие штату Британских ВС, используют номерные знаки чёрного цвета с белыми буквами.

Великобритания

Действующая система номерных знаков

Символы на номерных знаках 
Действующая система номерных знаков Великобритании была введена в действие в 2001. Каждый номер (индексирование номерного знака) состоит из семи знаков. Слева направо знак состоит из следующих символов:

 Код региона area code (the local memory tag), состоящий из двух букв — первая указывает регион, в котором зарегистрировано транспортное средство, второе указывает код офиса регистрации. Буквы I, Q и Z не используются в данном коде;

 Двузначный идентификатор срока службы (Age Identifier), который меняется два раза в год, в марте и в сентябре. Этот код содержит в двух последних цифрах либо номер года, (например 05 для 2005), если он был присвоен в интервале с марта по август, либо, если регистрация проходила с сентября по февраль следующего года, другую цифру, отражающую номер года, но к ней будет прибавлено 50, (то есть для сентября 2005 будет стоять цифра 55)

 Произвольную последовательность из трёх знаков, индивидуальную для каждого автомобиля. Буквы I и Q исключены, как и сочетания букв, которые могут показаться обидными, включая иностранные языки.

Эта схема имеет три преимущества:
 Покупатель подержанного автомобиля может теоретически определить год первой регистрации автомобиля без необходимости проверять его дополнительно;
 
 В случае, если полиция будет расследовать несчастный случай, или преступление, связанного с данным транспортным средством, свидетели обычно вспомнят начальный шифр на щитке номеров; впоследствии будет проще сузить круг подозреваемых автомобилей до небольшого числа путём проверки по базе данных, без необходимости знать полный номер.
 В соответствии с этой схемой, номеров должно хватить для регистрации автомобилей до 2050 года.

Код области (Area code or Local memory tags)

Код области (Area code or Local memory tags) (до 2001 года)

Идентификаторы срока службы (Age identifiers)

Символика регистрации в пределах Европейского союза 
Английские номерные знаки большей частью соответствуют Европейскому стандарту оформления номерных знаков, с черными знаками на белом или жёлтом фоне. Стандартное оформление также включает полоску синего цвета с левой стороны номерного знака с флагом Великобритании (до выхода Великобритании из ЕС - флагом ЕС) кодом страны — этот элемент (полоска) не является обязательным в Великобритании, и многие водители предпочитают не доплачивать за эту часть номерного знака. Автомобильный код Великобритании - GB, но законы разрешают использовать и другие аббревиатуры: UK, ENG, SCO, CYM или использовать надписи вместо них: United Kingdom, Great Britain, England, Scotland, Wales, Cymru (слово Уэльс по-валлийски). Для выезда с такими номерами за пределы Великобритании требуется дополнительно прикрепить на автомобиль овальную наклейку с кодом GB.

Северная Ирландия

Коды, указывающие на название графства, в алфавитном порядке

Идентификаторы года выпуска (код номера, указывающий год выпуска)

Серии выпущенных номеров, в зависимости от графства 
 Выходящие сейчас серии указаны жирным шрифтом, те которые уже используются наклонным шрифтом.

Графство Antrim CC: (Серии перечислены в оригинальной последовательности) IA DZ KZ RZ

 IA 1 впервые номера с такой серией вышли в 1903, серия дошла до номерного знака с номером серии IA 9999; за ней последовала серия номерных знаков от DZ 1 до DZ 9999 (1932—1947); KZ 1 до KZ 9999 (1947—1954); RZ 1 до RZ 9999 (1954-19??).

 затем последовательность выпускаемых серийных номеров пошла в обратную сторону, с номерами от: 1 IA до 9999 IA; 1 DZ до 9999 DZ; 1 KZ до 9999 KZ; 1 RZ до 9999 RZ — эта последовательность номерных знаков закончилась в январе 1966.

 Затем была добавлена ещё одна буква, и пошла новая последовательность серийных знаков AIA 1 до YIA 9999 (с января 1966 до мая 1985), затем ADZ 1 до YDZ 9999 (1985—1998), и текущая серия номерных знаков AKZ 1001 до YKZ 9999 началась в 1998.

 Эта последовательность выпуска серийных номерных знаков будет продолжена ARZ 1001 до  YRZ 9999.

 Когда количество индивидуальных сочетаний будет исчерпано, пойдет отсчёт в обратную сторону то есть от 1001 AIA до 9999 YIA.

Графство Armagh CC: (оригинальная последовательность выпуска серийных номерных знаков) IB LZ XZ

 IB 1 впервые были выпущены в 1903, серия идет до IB 9999; затем от LZ 1 до LZ 9999 (1947—1957); XZ 1 до XZ 9999 (1947-19??).

 Затем эта последовательность пошла в обратную сторону, стали выпускаться серийные номера, последовательно меняющиеся в обратную сторону, с: 1 IB до 9999 IB; 1 LZ до 9999 LZ; 1 XZ до 9999 XZ — эта последовательность закончилась в марте 1972

 Затем была добавлена буква, и последовательность шла от серийного номера AIB 1 до YIB 9999 (с марта 1972 до 1996), сегодняшние серии идут от ALZ 1001 до YLZ 9999 начинаясь в 1996 (до сочетания WLZ зимой 2008).

 Эта последовательность затем продолжится AXZ1001 до YXZ9999; когда сочетания будут исчерпаны, пойдет обратный отсчёт от 1001AIB до 9999YIB, 1001ALZ до 9999YLZ, и наконец 1001AXZ до 9999YXZ.

Графство Belfast CBC: (изначальный ход последовательности серийных знаков) OI XI AZ CZ EZ FZ GZ MZ OZ PZ TZ UZ WZ

 OI 1 до OI 9999 (1903—1922); XI 1 до XI 9999 (1922—1928); AZ1 до AZ 9999 (1928—1932); CZ 1 до CZ 9999 (1932—1935); EZ 1 до EZ 9999 (1935—1938); FZ 1 до FZ 9999 (1938—1942); GZ 1 до GZ 9999 (1942—1947); MZ 1 до MZ 9999 (1947—1950); OZ1 до OZ 9999 (1950—1953); PZ 1 дo PZ 9999 (1953—1954); TZ 1 до TZ 9999 (1954—1955); UZ 1 до UZ 9999 (1955—1957); WZ 1 до WZ 9999 (1957—1959).

 В 1959 последовательность выпускаемых серийных знаков была запущена в обратную сторону: от 1 OI до 9999 OI (1958/59); 1 XI до 9999 XI (1959/60); 1 AZ до 9999 AZ (1960/61); 1 CZ до 9999 CZ (1961/62); 1 EZ до 9999 EZ (1962/63); 1 FZ до 9999 FZ (1963/64); 1 GZ до 9999 GZ (1964/65); 1 MZ до 9999 MZ (1965/66); 1 OZ до 9999 OZ (1966); 1 PZ до 9999 PZ (1967); 1 TZ to 9999 TZ (1967/68); 1 UZ до 9999 UZ (1968); 1 WZ до 9999 WZ (1968-April 1969).

 В апреле 1969 трехбуквенная последовательность началась с AOI 1 и дошла до YOI 9999. последовательность была продолжена в мае 1982 с серийными знаками AXI 1 и шла до YXI 9999 (1993), затем до AAZ 1001 через выпуск серии YAZ 9999 (1993—1999), ACZ 1001 до YCZ 9999 (1999—2004), с существующей сегодня последовательностью выпускаемых знаков — от AEZ 1001 до YEZ 9999 (до сред.2004). Текущий выпуск содержит символы VEZ (зима 2008).

Территория Derry City: UI

 UI 1 Серийные номера впервые были выпущены в 1904 и последовательность шла до UI 9999. В 1960гг эта серия стала выпускаться с сочетанием знаков, идущим в обратную сторону, начиналась от 1 UI до 9999 UI.

Затем в апреле 1973 началась серия AUI 1и последовательность пошла от AUI 1 до YUI 9999, до тех пор пока он не будет пущена в обратную сторону, 1001 AUI до 9999 YUI.

Down CC: (в изначальной последовательности серийных знаков) IJ BZ JZ SZ

Fermanagh CC: (в изначальной последовательности серийных знаков) IL IG

 Регистрационные знаки графства Fermanagh, содержащие сочетание букв Kill|KIL, Cigarette|CIG, Nigger|NIG and Pig|PIG считаются недопустимыми и не будут выпущены.

Londonderry CC: (в изначальной последовательности серийных знаков) IW NZ YZ

Tyrone CC: (в изначальной последовательности серийных знаков) JI HZ VZ

Примечания

Ссылки 
 

Великобритания